O’Malley ist der Familienname folgender Personen:

 Bert W. O’Malley (* 1936), US-amerikanischer Molekularbiologe
 Bryan Lee O’Malley (* 1979), kanadischer Comiczeichner
 Daragh O’Malley (* 1954), irischer Schauspieler
 Desmond O’Malley (1939–2021), irischer Politiker
 Donogh O’Malley (1921–1968), irischer Politiker
 Edward R. O’Malley (1863–1935), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Erin O’Malley (* 1978), US-amerikanische Snowboarderin
 Ernie O’Malley (1897–1957), irischer Freiheitskämpfer
 Fiona O’Malley (* 1968), irische Politikerin
 Grace O’Malley (1530–1603), irische Nationalheldin
 J. Pat O’Malley (1904–1985), englischer Sänger und Schauspieler
 John W. O’Malley (1927–2022), US-amerikanischer Historiker
 King O’Malley (1854–1953), australischer Politiker

 Martin O’Malley (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Mike O’Malley (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Fernsehproduzent
 Owen O’Malley (1887–1974), britischer Diplomat

 Peter O’Malley (* 1965), australischer Profigolfspieler
 Sean Daniel O'Malley (* 1994), US-amerikanischer MMA-Kämpfer
 Seán Patrick O’Malley (* 1944), römisch-katholischer Kardinal
 Stephen O’Malley (* 1974), US-amerikanischer Gitarrist
 Terry O’Malley (* 1940), kanadischer Eishockeyspieler 
 Thomas O’Malley (1903–1979), US-amerikanischer Politiker
 Thomas J. O’Malley (1868–1936), US-amerikanischer Politiker
 Tim O’Malley (* 1944), irischer Politiker

 Walter O’Malley (1903–1979), US-amerikanischer Besitzer von Sportvereinen

O’Malley bezeichnet außerdem:
 O’Malley (Canberra), ein Stadtteil von Canberra

Siehe auch:
 Malley